Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cristiano Caratti che ha battuto in finale Oscar Burrieza-Lopez 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Bernd Karbacher (primo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)

 Andrej Čerkasov (semifinali)
 Assente
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1997